DTP peut désigner :
 Demokratik Toplum Partisi (en français, Parti de la société démocratique), un parti politique turc ;
 Desktop publishing (en français, publication assistée par ordinateur) ;
 DTP, une filiale du groupe français Bouygues Construction ;
 vaccin DTP (où DTP signifie diphtérie-tétanos-poliomyélite), un mélange de trois vaccins ;
 Direction du transport public, l'ancien nom de Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;
 Dynamic Trunk Protocol, un protocole réseau propriétaire de Cisco ;
 Devin Townsend Project ;
 Disturbing Tha Peace, un label créé par le rappeur américain Ludacris.
 Data Transfert Project'', un projet de portabilité des données entre services en ligne promu par Microsoft Google Twitter et Facebook.
Douleur thoracique psychogène